

Населені пункти

Села:
 Барбарове — Мінська область, Молодечненський район
 Барбарове — Мінська область, Пуховицький район